Poliez-le-Grand, localité  suisse de la commune de Montilliez (Vaud) ;
 Poliez-Pittet, commune suisse du canton de Vaud.

Homonymie de toponyme